|-
| 163001 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163002 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163003 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163004 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163005 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 163006 - ||  || 24 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163007 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163008 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163009 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163010 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 163011 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163012 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163013 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 163014 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163015 - ||  || 21 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 163016 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163017 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163018 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163019 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163020 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163021 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163022 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163023 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163024 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163025 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163026 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163027 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163028 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163029 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163030 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163031 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163032 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163033 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163034 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163035 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163036 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163037 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163038 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163039 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163040 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163041 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163042 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163043 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163044 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163045 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163046 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163047 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163048 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163049 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163050 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163051 - ||  || 22 decembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 163052 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163053 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163054 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163055 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163056 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163057 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163058 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163059 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163060 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 163061 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163062 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163063 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163064 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163065 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163066 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163067 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163068 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 163069 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163070 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163071 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163072 - ||  || 10 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 163073 - ||  || 10 ianuarie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163074 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 163075 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163076 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163077 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163078 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163079 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163080 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163081 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163082 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163083 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163084 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163085 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163086 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163087 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163088 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163089 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163090 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163091 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163092 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163093 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163094 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163095 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163096 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163097 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163098 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163099 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163100 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-